Introduction (rockband) - Zweedse rockgroep
 Introduction (Alex Parks) - album van Alex Parks
 Introduction (Confide) - album van Confide
 Introduction (Marty Friedman) - album van Marty Friedman
 Introduction (Red Krayola) -  album van Red Krayola
 The Introduction (album) - album van The Steve Morse Band
 Introduction (Larry Heard) - album van Larry Heard
 No Introduction - album van Tyga
 Introduction 2003 - single van Mike Oldfield
 Introduction (Chicago) - nummer van de band Chicago, van het album Chicago Transit Authority
 Introduction (film) - film van Hong Sang-soo